Swissotel Odessa — 26-поверховий, п'ятизірковий готель-хмарочос в Одесі.

Характеристики 
Будівництво Swissotel Odessa знаходиться за адресою Французький бульвар 60/1. Договір про управління даним готелем під брендом Swissotel був підписаний компанією «Інтерпойнт Девелопмент» і міжнародною готельною мережею Swissotel 8 лютого 2011 року в Одесі. Юридичним радником девелопера виступила юркомпанія Baker & McKenzie (Київ). Компанія DLA Piper надала юрпідтримку міжнародному готельному бренду Swissotel в даній угоді.
 Загальна площа 24-поверхового будинку — 64 600 м²;

 Берегоукріплювальні гідротехнічні споруди

із пляжною інфраструктурою — 5 900 м²;

 Основний ресторан з видом на море на 192 персони;

 Ресторан на 46 персон з літньою терасою на 64 персони;

 Клубний лаунж на 11-му рівні на 90 персон;

 Лобі-бар з бібліотекою, лаунж для курців на 95 посадочних місць

і літньою терасою на 80 персон;

 Літній бар біля басейну на 120 персон;

 Фіто-бар в оздоровчому комплексі.
У 2012 році будівництво готелю було законсервовано. За інформацією від забудовника, будівництво було призупинено в зв'язку з фінансовими труднощами.

Джерела 
 «Swissotel Odessa»

Примітки 
Хмарочоси Одеси
Хмарочоси України в процесі будівництва
Готелі Одеси